Erebus (lat.) může označovat:
 Erebos – řecké jméno řecko-římského boha věčné tmy a nejtemnější části podsvětí
 Erebus (motýl) – rod nočních motýlů
 Erebus Montes – pohoří na povrchu planety Mars
 HMS Erebus (1826) – loď britského námořnictva ztracená při Franklinově výpravě do Arktidy
 Mount Erebus – sopka v Antarktidě pojmenovaná J. C. Rossem po lodi Erebus
 Erebus (román) – thriller Ursuly Poznanski oceněný německou cenou za literaturu pro mládež (2011)